Marica kan syfta på:
 Marica – ett kvinnonamn samt personer med namnet

Brasilien 

 Maricá, Rio de Janeiro, ort och kommun,

Bulgarien 

 Maritsa (distrikt), Oblast Sofija, Obsjtina Samokov, 

Robotskapade Brasilienförgreningar